Martvili (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Samegrelo-Zemo Svaneti
 Martvili (plaats), een stad in en het administratieve centrum van bovenstaande gemeente